Состав каждой из 16 сборных на чемпионате мира 2013 года должен составлять от 15 до 22 полевых игроков и от 2 до 3 голкиперов.



Австрия 
Главный тренер: Эмануэль Вивейрос

Белоруссия 
Главный тренер: Андрей Скабелка

Германия 
Главный тренер:  Пат Кортина

Полевые игроки

Дания 
Главный тренер:  Пер Бекман

Канада 
Главный тренер: Линди Рафф

Латвия 
Главный тренер:  Тед Нолан

Норвегия 
Главный тренер: Рой Йохансен

Россия 
Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов

Полевые игроки

Вратари

Словакия 
Главный тренер:  Владимир Вуйтек

Словения 
Главный тренер: Матяж Копитар

США 
Главный тренер: Джо Сакко

Финляндия 
Главный тренер: Юкка Ялонен

Полевые игроки

Вратари 
 Йони Ортио № 31
 Анти Раанта № 32
 Атте Энгрен № 35

Франция 
Главный тренер: Дэйв Хендерсон

Чехия 
Главный тренер: Алоис Гадамчик

Швейцария 
Главный тренер:  Шон Симпсон

Полевые игроки

Вратари

Швеция 
Главный тренер: Пер Мортс

Полевые игроки

Вратари

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012 (составы)

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте ИИХФ
 Австрия
 Белоруссия
 Германия
 Дания
 Канада
 Латвия
 Норвегия
 Россия
 Словакия
 Словения
 США
 Финляндия
 Франция
 Чехия
 Швейцария
 Швеция

Составы